Александр Александрович Суснин (13 ноября 1929 — 15 июля 2003) — советский и российский киноактёр. Заслуженный артист РСФСР (1991).

Биография 
Родился 13 ноября 1929 года в селе Захарово.

В 1952 году окончил ВГИК, где учился y Б. Бабочкина, после чего был зачислен в штат Театра-студии киноактёра.

B 1957—1992 годаx работал на киностудии «Ленфильм».

В кино начал сниматься в студенческие годы (с 1947 года). Его дебют — роль школьника в фильме М. С. Донского «Сельская учительница».

В 1987 году поставил своеобразный рекорд, будучи приглашённым сниматься сразу девятью режиссёрами. В тот же период С. И. Ростоцкий предложил ему главную роль в фильме «Из жизни Фёдора Кузькина» по повести Бориса Можаева «Живой».

Помимо ролей в кино Суснин также занимался озвучиванием отечественных и зарубежных фильмов.

Из-за переохлаждения во время съёмок в фильме «Прорыв» в 1986 году Александр Александрович заболел, получил тяжёлые осложнения и с 1992 года практически не выходил из дома. С января 2002 года актёр был полностью прикован к постели.

Ушёл из жизни 15 июля 2003 года в Санкт-Петербурге. Похоронен на  в Санкт-Петербурге.

Фильмография 

 1947 — Сельская учительница — школьник Сергей Ефимович Цыганков
 1953 — Таинственная находка — Антон, пионервожатый 
 1953 — Застава в горах — пограничник Воробьев
 1953 — Честь товарища — суворовец
 1954 — Кортик — красноармеец Стёпа
 1954 — Тревожная молодость — Василь Манджура
 1954 — Аттестат зрелости — Ваня Андреев
 1955 — Педагогическая поэма — Иван Лапоть
 1955 — Максим Перепелица — Вася Ёжиков
 1955 — Полюшко-поле — Митя Зубков
 1956 — Море зовёт — Борис Чумак
 1957 — Всего дороже — Василий
 1957 — Степан Кольчугин — Петренко
 1958 — День первый — Пашка
 1958 — Наш корреспондент
 1958 — Смена начинается в шесть — Черёмуха
 1959 — Жестокость — Санька
 1960 — Гущак из Рио-де-Жанейро — Семён
 1960 — Чужая беда — шофер
 1961 — Полосатый рейс — Сидоренко
 1961 — Самые первые — авиатехник
 1961 — Дипломат
 1961 — Плохая примета
 1961 — Водил поезда машинист
 1961 — Старожил — милиционер
 1962 — Первый мяч
 1964 — Поезд милосердия — раненый
 1964 — Зайчик — рабочий сцены
 1964 — Криницы — Шаповалов
 1964 — Пока фронт в обороне — шофер на полуторке
 1964 — Фро — в клубе на танцах
 1964 — Буря над Азией — матрос
 1965 — Музыканты одного полка — Михалыч
 1965 — Одиночество
 1966 — Погоня — Сашка-браконьер
 1966 — Мальчик и девочка — папаша возле роддома
 1966 — Товарищ песня (киноальманах). Песня о матери — пилот
 1967 — Продавец воздуха — Николай
 1967 — Тихая Одесса — бандит
 1967 — Зелёная карета — Мартынов
 1968 — Ташкент — город хлебный — Степан Дранов, бандит
 1968 — Гроза над Белой — комбриг
 1969 — На пути в Берлин — немецкий полковник
 1969 — Её имя — Весна
 1970 — Счастье Анны — солдат
 1970 — Салют, Мария! — махновец
 1970 — Удивительный заклад — Трофимов
 1970 — Взрывники — водитель
 1970 — Севастополь — Зинченко
 1971 — Дерзость — стрелочник-подпольщик Трошка
 1971 — Холодно — горячо — пьяный посетитель
 1972 — Ход белой королевы — лейтенант
 1973 — Возвращенный год
 1973 — Земля Санникова— офицер в ресторане
 1973 — До последней минуты — бандит
 1974 — День приёма по личным вопросам — посетитель 1974 — В Баку дуют ветры — Володя Голубев 1974 — Свет в конце тоннеля
 1975 — Прошу слова — прораб 1975 — Звезда пленительного счастья — караульный 1975 — Единственная… — Леха 1975 — Полковник в отставке — отец юного рабочего 1975 — Рассказ о простой вещи
 1976 — Двадцать дней без войны — солдат 1976 — Всего одна ночь
 1976 — Строговы 7-8 серии — Саня из Грибовского 1977 — Нос — мужик в трактире 1977 — Кадкина всякий знает
 1977 — Житейское дело
 1977 — Убит при исполнении
 1978 — Объяснение в любви — Косымов 1978 — Уходя — уходи — избитый в вагоне электрички 1978 — Молодая жена — пьяница 1978 — Ярославна, королева Франции — Рагнвальд, варяжский ярл 1978 — Познавая белый свет
 1979 — Инженер Графтио — Феофанов, плотник 1979 — Нескладуха — мужик с забинтованной щекой 1979 — Открытая книга — почтальон 1980 — Личной безопасности не гарантирую — Ваня Клест 1980 — Два долгих гудка в тумане — Иван Чиж 1981 — Сто радостей, или Книга великих открытий
 1981 — 20-е декабря — Кирьяков 1982 — Сквозь огонь — Тимофеев 1982 — Людмила — стрелочник 1983 — Средь бела дня… — Степаныч 1983 — Магия чёрная и белая — милиционер 1983 — Я тебя никогда не забуду — не тот Иванов 1984 — Преферанс по пятницам
 1984 — Ребячий патруль — милиционер Федор 1984 — Каждый десятый — хозяин избы 1985 — Грядущему веку 5 серия — отец 1985 — Тревоги первых птиц — старшина 1986 — Тихое следствие — старший оператор Топтунов 1986 — Левша — старый кузнец 1986 — В семнадцать мальчишеских лет — Саня Солодухин, сержант 1986 — Прорыв — бригадир Осьмёркин 1987 — Везучий человек — Черкашин 1987 — Джек Восьмёркин — «американец» — дед Бутылкин 1987 — Жизнь Клима Самгина — Суслов 1987 — Серебряные струны
 1987 — Три лимона для любимой
 1987 — Петроградские Гавроши — большевик, стреляющий из пушки 1988 — Вы чьё, старичьё? — попутчик Касьяна 1989 — Навеки — 19 (1 серия)
 1989 — Псы — шофёр 1989 — Из жизни Фёдора Кузькина — Фёдор Кузькин 1989 — Кончина — Самоха 1991 — Хмель — Ксенофонт 1992 — Рэкет
 1992 — Тайна— Блаженный''

Примечания

Ссылки 
 Александр Суснин в Авторском проекте Алексея Тремасова

Выпускники ВГИКа